Данная статья содержит описание серий аниме-сериала «Eureka 7», который снял режиссёр Томоки Кёда на студии Bones. Всего было снято 50 серий и 1 специальный выпуск (вышел в эфир через 6 лет после показа сериала). Первая серия вышла в эфир в Японии 17 апреля 2005 года, а последняя — 2 апреля 2006 года. В США сериал транслировала телесеть Cartoon Network в период с 15 апреля 2006 года по 28 апреля 2007 года.

Почти все названия серий сериала соответствуют реальным песням или альбомам японских и зарубежных композиторов и исполнителей. Некоторые из них открыто заявлены как преднамеренные ссылки, например, Blue Monday группы New Order..

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Official site listing of all episodes
 Эврика Универсум — интернет-энциклопедия «Eureka 7»

Eureka 7